Phil Taylor (1917–2012) angol labdarúgó és menedzser (Liverpool)
Phil Taylor (1954–2015) angol dobos, a Motörhead tagja 1975–1984 és 1987–1992 között
Phil Taylor (1958) angol labdarúgó
Phil Taylor (1960) angol többszörös világbajnok dartsjátékos